У́лица Монта́жников — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Монтажников — улица в Екатеринбурге.
 Улица Монтажников — улица в Кирове.
 Улица Монтажников — улица в Краснодаре.
 Улица Монтажников — улица в Красноярске.
 Улица Монтажников — улица в Курске.
 Улица Монтажников — улица в Липецке (Сырский).
 Улица Монтажников — улица в Салавате.
 Улица Монтажников — улица в Тюмени.
 Улица Монтажников — улица в Оренбурге.
 Улица Монтажников — улица в Челябинске.
 Улица Монтажников — улица в Барнауле.

Украина 
 Улица Монтажников — улица в Киеве.

Белоруссия 
 Улица Монтажников — улица в Минске.